Первая баскетбольная лига (PBL) () — бывшая американская профессиональная баскетбольная мужская лига. Лига прекратила существование после сезона 2017 года, преемником стала Баскетбольная лига (TBL).

История 
Лига образована в январе 2008 года. В лиге выступало 10 команд в сезоне 2007/08, 30 – в 2008/09, 9 – в 2009/10, 8 – 2010/11 и 11 – с 2011/12.

Команды

Призы

MVP 
 2007/08: Джереми Белл («Арканзас Импэкт»)
 2008/09: Кейт Фрил («Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2009/10: ДеЭнтони Боуден («Лоутон-Форт Силл Кэвэлри»)
 2010/11: Куиннел Браун («Квебек Кебз»)

MVP плей-офф 
 2007/08: Кейт Фрил («Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2008/09: Кейт Фрил и Сэмми Монро (оба «Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2009/10: Элвин Мимз («Лоутон-Форт Силл Кэвэлри»)
 2010/11: Мелвин Кунсил («Рочестер Рэйзоршаркс»)

Тренер года 
 2007/08: Род Бэйкер («Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2008/09: Терри Сэйр («Батл-Крик Найтз») и Род Бэйкер («Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2009/10: Майкл Рэй Ричардсон («Лоутон-Форт Силл Кэвэлри»)
 2010/11: Роб Спон («Квебек Кебз»)

Шестой игрок года 
 2008/09: Алекс Харпер («Уилмингтон Си Догз»)
 2009/10: Мелвин Кунсил («Рочестер Рэйзоршаркс»)
 2010/11: Эдди Смит («Лоутон-Форт Силл Кэвэлри»)

Лучший оборонительный игрок года 
 2008/09: Джонас Пьерр («Квебек Кебз») и Эл Стюарт («Манчестер Миллрэтс»)
 2009/10: Эрик Круршэнк («Галифакс Рэйнмен»)
 2010/11: Эрик Круршэнк («Галифакс Рэйнмен»)

Новичок года 
 2009/10: Эрик Гилкрис («Манчестер Миллрэтс»/«Галифакс Рэйнмен»)
 2010/11: Тодд МакКой («Рочестер Рэйзоршаркс»)

Новинка года 
 2008/09: Эй-Джей Мильен («Огаста Грув»/«Галифакс Рэйнмен»)
 2009/10: Скутер Шеррилл («Мэриленд Гринхоукс»)
 2010/11: Кенни Джонз («Кентукки Блюграсс Стйэллионз»)

Финалы 
 2007/08: Рочестер Рэйзоршаркс 142–112 Арканзас Импэкт*
 2008/09: Батл-Крик Найтз 115–152 Рочестер Рэйзоршаркс*
 2009/10: Лоутон-Форт Силл Кэвэлри 2–1 Рочестер Рэйзоршаркс**
 2010/11: Лоутон-Форт Силл Кэвэлри 1–2 Рочестер Рэйзоршаркс**
 2011/12: Центральный Иллинойс Драйв 2–1 Рочестер Рэйзоршаркс**
* проводился один финальный матч в Blue Cross Arena

** финал проходил в серии матчей до двух побед

См. также 
 Список баскетбольных лиг мира

Ссылки 
 Официальный сайт PBL 

Международные клубные баскетбольные соревнования